Katana puede referirse a:
 Katana la  espada mayor japonesa;
 Suzuki Katana una motocicleta de carreras de principios de los 1980's;
 Suzuki GSX600F Katana una motocicleta de turismo deportivo de finales de los 1980s y principios de los 1990s en los EE. UU.;
 Suzuki Katana una motocicleta de turismo deportivo de finales de los 1980s y principios de los 1990s en los EE. UU..